Astral Media est une entreprise canadienne de radio et de télévision.
 En parapsychologie/ésotérisme on parle de voyage astral pour désigner des sorties hors de son corps.
 Astral, film d'horreur britannique de Chris Mul (2018).